Koford ist der Familienname folgender Personen:

Carl B. Koford (1915–1979), US-amerikanischer Biologe
James Koford, US-amerikanischer Filmeditor